Malese – che è attinente alla regione della Malesia (o, impropriamente, allo Stato della Malaysia)
 Malese – chi appartiene al gruppo etnico dei Malesi
 Malese – lingua austronesiana